Хосе Обальдия ():
 Обальдия, Хосе де (1806—1889) — южноамериканский политический деятель.
 Обальдия, Хосе Доминго де (1845—1910) — колумбийский и панамский государственный деятель, президент Панамы.